Москворецкий:
  Москворецкий — самый большой природный парк Москвы, состоящий из ряда парков, особо охраняемая природная территория регионального значения.
  Москворецкий — самый крупный район города Воскресенск.
  Москворецкий мост — картина русского художника Константина Коровина.
 Москворецкий пивоваренный завод — предприятие пищевой промышленности в Москве.
 Москворецкий водопровод в Москве.
 Москворецкий рынок — московский рынок на углу Болотниковской улицы и Симферопольского бульвара.
 Москворецкий дендропарк — парк-питомник, расположенный на территории Москворецкого парка, в районе Мневниковской поймы Москвы-реки, в Северо-Западном округе города Москвы.
 Большой Москворецкий мост — мост через Москву-реку, продолжением является Малый Москворецкий мост.